Aam:
 Aam (aardrijkskunde), oude benaming van natuurlijke wateren in de aardrijkskunde
Aam (buurtschap), buurtschap ten oosten van Elst in Gelderland
De Aam, bedrijventerrein in Elst
 Aam (metrologie), oude vloeistofmaat in de metrologie
 Aam (wijn), een oude wijnmaat (±1,5 hl)

AAM:
 "air-to-air missile", zie Lucht-luchtraket
 Anti-Apartheid Movement (Verenigd Koninkrijk)
 Archives d'Architecture Moderne (Brussel, België)